Сезон 2015/2016 является 20-м в НХЛ для «Колорадо Эвеланш» с момента переезда команды из Квебека и 37-й в истории франшизы.

Межсезонье

Положение в регулярном чемпионате

В конференции

В дивизионе

Расписание и результаты матчей

Предсезонные матчи

Регулярный чемпионат

Статистика игроков

Регулярный чемпионат. Полевые игроки

Регулярный чемпионат. Вратари 

†Игрок пришёл в команду по ходу сезона. Статистика игрока указана только за «Колорадо».
‡Игрок ушёл из команды по ходу сезона. Статистика указана только за «Колорадо».

Состав 
состав представлен на 9 апреля 2016 г.

Сделки

Обмены

Свободные агенты

Пришли

Ушли

Подписание контрактов

Выбор на драфте

Ссылки 
 Официальный сайт «Колорадо Эвеланш»

Комментарии

Источники 

2015/2016
НХЛ в сезоне 2015/2016